Buje može značiti:

 Buje, grad u Hrvatskoj
 Buje (Pivka, Slovenija), naselje u općini Pivka, Slovenija